Hits (letteralmente "successi") può riferirsi a:

Cinema 
Hits  – film di David Cross del 2014

Musica 
Hits – album di Rosanna Fratello del 1973
Hits – album di Phil Collins del 1988
Hits – album di Joni Mitchell del 1996
Hits  – album dei Mike + The Mechanics del 1996
Hits  – album di Spice 1 del 1998
Hits  – album di Maurice Joshua del 2000
Hits+  – album di Kylie Minogue del 2000
Hits  – album dei The Sugarhill Gang del 2003
Hits  – album di Seal del 2009
Hits  – album dei New Found Glory del 2011
Hits  – album di Giusy Ferreri del 2015